Чобанян — фамилия. Известные носители:

 Чобанян, Арам (род. 1929) — американский ученый-врач.
 Чобанян, Айк Арутюнович (род. 1973) — армянский историк, государственный деятель.